Пендлтон (округ, Кентуккі) 
 Пендлтон (округ, Західна Вірджинія)